Mongo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mongo (Fluss), Fluss in Guinea und Sierra Leone
 Mongo (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Mongo (Tschad), Stadt im Tschad
 Mongo (Indiana), Ort in Indiana, USA
 Mongo (Zentralafrikanische Republik), Dorf in der Zentralafrikanischen Republik
 Mongo (Departement), Departement in Gabun
 Mongo (Insel), Insel in Tansania

Mongo ist der Name folgender Personen:
 Mongo Beti (1932–2001), kamerunischer Schriftsteller
 Mongo Santamaría (1922–2003), kubanischer Perkussionist
 Pabé Mongo, kamerunischer Autor
 Mongo Stojka (1929–2014), österreichischer  Sänger, Gitarrist und Autor
  Spitzname von Ramón Castro Ruz (1924–2016), Bruder von Fidel Castro und Raúl Castro
 Thomas Mongo (1914–1988), kamerunischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Douala

Mongo steht außerdem für:
 Mongo (Volk), Volk in der Demokratischen Republik Kongo
 die Sprache dieses Volkes, siehe Lomongo
 Mongo (Kletterroute), eine Kletterroute in Österreich
 einen Push-Stil beim Skateboarding, siehe Skateboarder-Jargon #M
 ein vom Begriff Mongolismus abgeleitetes Schimpfwort, ursprünglich nur als Beleidigung für am Down-Syndrom erkrankte Menschen
 den fiktiven Planeten Mongo aus dem Flash-Gordon-Universum
 Durch Hyperkorrektur entstandene fälschliche Singularform von Manguste, eine Säugetierfamilie mit 33 Arten
 Mongo bzw. Möngö als Untereinheit des mongolischen Tugrik

Siehe auch:
 MongoDB, Datenbanksystem